Рожка Мирослав Михайлович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014–2015 років.
 Рожка Михайло Васильович — український композитор, педагог, відмінник освіти України.
Прізвища